Durandea är ett släkte av linväxter. Durandea ingår i familjen linväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Linväxter
Durandea